Amerikai Egyesült Államok
 Vesper (Kansas)
 Vesper (New York)
 Vesper (Oregon)
 Vesper (Wisconsin)